la , une famille de peintres anglais spécialisée dans la représentation des chevaux,
 Wolfgang Sartorius von Waltershausen (1809-1876), géologue allemand,
 Luis José Sartorius (1820-1871), homme d'État espagnol,
 Émile Sartorius (1885-1933), footballeur français,
 Jacob Sartorius (né en 2002), chanteur américain,
 l'équipementier Sartorius.

 la famille de Sartorius, médecins liégeois ;
  (1753-1840), peintre d'origine liégeoise installé en Autriche ;
 Virginie de Sartorius (1878-1908), artiste peintre belge.

Autres 
 En anatomie, le muscle sartorius appartient au corps humain.

Homonymie